За́мок Бе́нрат () — дворец с подсобными флигелями в стиле рококо. С 1929 года — музей.

Положение 
Дворец и парк находятся в 10 км к югу от центра Дюссельдорфа в административном районе Бенрат. Западной стороной дворцовый парк выходит к берегу Рейна. На востоке в нескольких сотнях метров находится вокзал Бенрат, где останавливаются пригородные и региональные поезда. На северо-востоке находится старинный центр Бенрата. Напротив дворца, на противоположной стороне улицы Бенратер Шлоссаллея законом охраняется несколько памятников архитектуры, среди которых выделяется вилла Елена.

Общая информация 

Парк, дворец и сопутствующие сооружения были построены по воле курфюрста Пфальца и Баварии Карла-Теодора (1724—1799) ландшафтным архитектором Николя де Пигажем (1723—1796). Лепнина внутренних залов и комнат выполнена известным итальянским мастером-штукатуром Джузеппе Антонио Альбуччо. Постройка, начатая в 1755 в стиле рококо, завершилась только в 1770; законченный дворец приобрёл свойственные этому времени черты раннего классицизма.

На южном берегу искусственного круглого пруда выстроен полукруг представительских сооружений — главное здание дворца (корделож, ) и два боковых флигеля. Во дворце располагались жилые помещения курфюрста и его супруги; к нему примыкали небольшие «личные парки» высочайших особ. Боковые флигели — «кавалерские дома» — предназначались для свиты.

Кухня в западном крыле соединялась с дворцом подземным туннелем. К югу от дворца стоят так называемые «оранжереи», где зимовали многочисленные тропические деревья в кадках, украшавшие летом дорожки парка, а ныне располагается районная библиотека и несколько других учреждений. Внутри парка — искусственный канал, частично засыпанный в XIX веке.

В 1911 году дворец и парк спас от продажи в частные руки бургомистр Бенрата Юлий Мелис, которому установлен памятный камень в парке.

В 2002 году завершена реставрация парка — как парадной его части, так и хозяйственной — огородов, некогда поставлявших зелень ко двору.

В зданиях дворца Бенрат располагаются:
 Музей естественной истории — в западном флигеле. Открыт в 1929 году.
 Музей европейского паркового искусства — в восточном флигеле. Открыт 19 апреля 2000 года
 Собственно во дворце в летний период несколько раз в день проводятся обзорные и тематические экскурсии.
 Ранее во дворце располагалась Бенратская Дворцовая гимназия.

Корделож

Интерьеры

Подвальные помещения 
Изначально предназначались для хранения припасов и топлива. Вероятно, они также были служебными помещениями для прислуги и охранников.

С востока, юга и запада цокольный этаж окружает галерея, через окна которой дневной свет попадает и в основные внутренние помещения. Подземные переходы прежде вели от этой галереи к восточному и западному флигелям. Ещё глубже под подвальными помещениями проложен канал, по которому вода из северного пред дворцового Замкового пруда (Schlossweicher) направляется в южный Зеркальный пруд (Spiegelweiher), вытянутый по прямой в соседнем парке.

В центральном зале подвала, называемом Лапидариум (в переводе с латинского — «хранидище камней» сохраняются оригиналы скульптур львов работы , копии которых (как и других его работ) установлены перед фасадом дворца и за дворцом.

Другое помещение подвала имеет музейное значение. Здесь установлен макет старого дворца и размещены портреты пфальцграфа Филиппа Вильгельма, курфюрста Яна Веллема и Анны Марии. Ещё одно помещено рассказывает о реставрациях музея, которые ведутся с 1945 года (фотографии, документы, оригиналы использованных инструментов).

Помещения первого (главного) этажа 
Архитектор Пигаж спроектировал первый этаж двумя главным крестообразными направлениями. На оси север-юг находятся два самых больших помещения дворца — вестибюль и Купольный зал, предназначенный для балов. На оси восток-запад Купольный зал соединяется с герцогскими покоями. Следуя принципу симметрии, апартаменты курфюрста лежат на востоке, а апартаменты курфюрста - на западе, с одинаковым количеством комнат, каждая из которых сгруппирована вокруг спален.

Разнообразие планов этажа удивляет; избегая всякой монотонности, он выигрывает прежде всего от небольших комнат, служивших будуарами, гардеробными и ванными комнатами для удобства княжеских жильцов. Вставив два овальных внутренних двора, Пигажу удалось привлечь дневной свет в эти комнаты и создать интимную, привлекательную жилую обстановку. Туалетные комнаты, гардеробы и лестничные клетки специально расположены на северной стороне, куда попадает мало солнечного света.

Парк Бенрат 
Парк имеет очертания правильного квадрата и спроектирован в барочном дизайне. Он выходит непосредственно к берегу Рейна. Часть парка представляет природоохранную территорию «Шлосспарк Бенрат». В центре парка расположена «Охотничья звезда».

Исторические даты

XVIII век 
 1716 — В Дюссельдорфе скончался курфюрст Ян Веллем, пфальцграф-герцог Пфальц-Нойбурга. Его наследник Карл Филипп переносит столицу герцогства в Манхайм. Построенный в XVII веке охотничий дворец в Бенрате остаётся незаселённым и заброшенным.
 1742 — Карл Теодор фон Пфальц-Зульцбах (1724-1799) стал курфюрстом Пфальца в возрасте 18 лет. Его владениям принадлежит герцогство Юлих-Берг на Нижнем Рейне. Карл Теодор также изначально проживал в Мангейме.
 C 1743 — Йоганн Генрих Ностхоффен начинает перестройку главного (зимнего) герцогского дворца в Дюссельдорфе. Возведение нового здания комедии на рыночной площади города.
 1746/1747 — первое посещение Карлом Теодором Дюссельдорфа. Планирование восстановления старого дворца в Люссельдорфе.
 С 1749 года - строительство Иоганном Йозефом Кувеном дворца Егерхоф в Дюссельдорфе.
 1755 — второе посещение Карлом Теодором Дюссельдорфа. Разрушение главного корпуса старого дворца в Бенрате и планирование постройцки невого немного севернее предыдущего. Главным архитектором и строителем назначается  Николас де Пигаж.
 1756 — начало строительство главного корпуса дворцового комплекса. В этом же году начинается Семилетняя война, приведшая к временной остановке строительства.
 1758 — Бомбардировка и оккупация Дюссельдорфа войсками Брауншвейга.
 1760 — Начало внутренней отделки главного корпуса. Придворный штукатур Джузеппе Антонио Альбуччо работает над лепным потолком в спальне курфюрстины.

Посещение замка крупными деятелями стран мира 
 Теодор Хойс, президент ФРГ (1 февраля 1950)
 Конрад Аденауэр, федеральный канцлер ФРГ (13 мая 1954)
 Хайле Селассие, император Эфиопии (11 ноября 1954)
 Мохаммед Реза Пехлеви, шах Ирана (1 марта 1955)
 Павел I, король Греции с супругой Фредерикой (19 сентября 1956)
 Veüfvvtl Айюб Хан, президент Пакистана (19 января 1961)
 Махендра, король Непала с супругой Ратной (Queen Ratna of Nepal) (25 мая 1964)
 Хусейн ибн Талал, король Иордании с принцессой Муной (Princess Muna al-Hussein) (27 ноября  1964)
 Пак Чон Хи, президент Южной Кореи (10 декабря 1964)
 Елизавета II, королева Англии с Филиппом, герцогом Эдинбургским (25 мая 1965)
 Хасан II, король Марокко (1 декабря 1965)
 Хабиб Бургиба, президент Туниса (21 июля 1966)
 Сулейман Демирель, премьер-министр Турции (10 мая 1967)
 Мохаммед Реза Пехлеви, шах Ирана с Фарах Пехлеви (30 мая 1967)
 Генрих Любке, президент ФРГ (16 июня 1969)
 Густав Хайнеман, президент ФРГ (17 сентября 1969)
 Кеннет Каунда, президент Замбии (29 апреля 1970)
 Маргрете, кронпринцесса Датская с принцем Хенриком Датским (24 мая 1970)
 Бодуэн I, король Бельгии с королевой Фабиолой (28 апреля 1971)
 Михаил Соломенцев, председатель Совета Министров РСФСР (6 октября 1982)
 Рихард фон Вайцзеккер, президент ФРГ (22 ноября 1984)
 Карл XVI Густав, король Швеции с королевой Сильвией (29 ноября 1984)
 Рауль Альфонсин, президент Аргентины (17 сентября 1985)
 Хуан Карлос I, король Испании с королевой Софией (26 февраля 1986)
 Франческо Коссига, президент Италии (23 апреля 1986)
 Ху Яобан, генеральный секретарь ЦК КПК (12 июня 1986)
 Сильвия, королева Швеции (26 октября 1986)
 Тодор Живков, генеральный секретарь ЦК БКП (3 июня 1987)
 Эрих Хонеккер, генеральный секретарь ЦК СЕПГ (9 сентября 1987)
 Франсуа Миттеран, президент Франции (21 октября 1987)
 Виталий Воротников, председатель Совета Министров РСФСР (23 сентября 1988)
 Хосни Мубарак, президент Египта (14 марта 1989)
 Михаил Горбачёв, генеральный секретарь ЦК КПСС (15 июня 1989)
 Карл XVI Густав, король Швеции с королевой Сильвией (5 октября 1989)
 Желю Желев, президент Болгарии (5 сентября 1991)
 Альбер II, князь Монако (30 июня 2017)

Примечания

Литература 
 Edmund Renard: Das neue Schloß zu Benrath, Leipzig, 1913. 
 Werner Witthaus: Benrath, Das sterbende Schloß am Niederrhein. Dortmund, 1924. 
 Albert Klein: Schloß Benrath. Ratingen, 1952. 
 Schloss Benrath macht Staat! Glanzvolle Empfänge in der Landeshauptstadt Düsseldorf 1950-1989. Grupello Verlag, Düsseldorf, ISBN 978-3-89978-224-0.Замок Benrath творит государство! Блестящие приёмы в столичном Дюссельдорфе. 
 Inge Zacher: Schloß Benrath. Landsitz des Kurfürsten Carl Theodor in Düsseldorf. Köln, Dumont, 1999. ISBN 3-7701-52158. 
 Schloss und Park Benrath. Stadt-Bild-Verlag Leipzig, 2005. ISBN 3-937126-23-6. 
 Rainer Hoffmann: Im Zeichen des Füllhorns. Schloss Benrath und seine Putten. Klartext Verlag, Essen. 2011. ISBN 978-3-8375-0664-8. 
 Die Planung- und Baugeschichte der Benrather Schlösser. Düsseldorf, Verlag Grupello, 2015.ISBN 978-3-89978-243-1.

Ссылки 

 Дворец Бенрат — летняя резиденция курфюрста Deutsche Welle. 2009.
 Сайт музея

Музеи, основанные в 1929 году
Здания и сооружения, заложенные в 1755 году
Здания и сооружения, построенные в 1773 году
Дворцы, построенные в 1770-е годы
1773 год в Германии
Дворцы Северного Рейна-Вестфалии
Замки Дюссельдорфа
Музеи Дюссельдорфа
Сооружения в стиле рококо